Contea di Curry o Curry County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Curry (Nuovo Messico)
 Contea di Curry (Oregon)